Вагенинген:

 Вагенинген — город и община в Нидерландах, в провинции Гелдерланд.
 Вагенинген — город на западе Суринама, расположенной в прибрежной зоне округа Никкери.